Transport:
Línia 3 (Rodalies Barcelona)
Línia 3 del Metro de Barcelona
Línia 3 de Metro de València
Línia 3 (Rodalies València)
Línia 3 del TRAM Metropolità d'Alacant
Línia 3 (Rodalies Madrid)
Línia 3 del Metro de Sevilla